Subúrbio ou favela
 Periferia (álbum)
 Periferias da Grécia, as 13 subdivisões subnacionais do país, equivalentes a regiões.

Ver também 
 Periférico
 Célula sanguínea periférica 
 Visão periférica

Desambiguação